Jméno a příjmení František Mráček má více známých nositelů:

 František Mráček (zápasník) (1914–??) – český zápasník
 František Mráček (lékař) (1848–1908) – český dermatolog a venerolog
 František Rostislav Mráček (1828–1896) – česko-americký novinář